Нюдаль (, ; ) — скандинавская фамилия. Известные носители:

  (род. 1989) — норвежская лыжница.
 Нюдаль, Микаэль — шведский поэт.
 Нюдаль, Оле (род. 1941) — буддийский лама тибетской традиции Карма Кагью.
  (род. 1968) — шведский теннисист.
 Нюдаль, Ханна (1946—2007) — учитель линии Карма Кагью тибетского буддизма.